Hendes Excellence Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg (født den 30. juni 1964 i Hongkong som Alexandra Christina Manley) er en dansk adelskvinde, der var medlem af det danske kongehus som gift med Prins Joachim fra 1995 til 2005. Hun er mor til Grev Nikolai og Grev Felix.

Grevinde Alexandra er den ældste af tre døtre efter Richard Nigel Manley (født i Shanghai 11. august 1924, død i Wien 12. januar 2010) og Christa Maria Nowotny (født i Østrig i 1933, død i Wien 5. januar 2023). Hendes far var leder i et forsikringsselskab; hendes mor var direktør i et kommunikationsfirma.

Tidlige liv 
Hun voksede op i den daværende kronkoloni Hongkong. Hendes fader er Richard Manley, født i Shanghai som søn af en asiatisk moder, Frances Blanche Madar, og en engelsk fader, William Thomas Manley, og hendes moder, Christa Maria Nowotny, stammer fra Østrig men med polske rødder og er datter af Karl Maria Franz Hermann Nowotny og Mathilde "Lilly" Meier. Alexandra er den ældste af tre søstre. Alexandra fik en engelsk skolegang i Hongkong i årene 1969-82, senere en uddannelse i handel og økonomi. Hun studerede i Wien 1983-84, Tokyo 1984-86, London 1989-90 og arbejdede i erhvervslivet 1986-89. Hun afsluttede sin karriere som vicedirektør i GT Management Ltd. med salg og marketing 1993-95.

Ægteskaber

Ægteskab med Prins Joachim 
Første gang, Alexandra blev præsenteret for danskerne, var den 31. maj 1995, da hun blev præsenteret på trappen foran Fredensborg Slot som prins Joachims forlovede. Hun var da 30 år gammel.

Den 18. november 1995 blev hun gift med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til Danmark og blev dermed Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra af Danmark. 

Hun tilhørte oprindeligt den anglikanske kirke, der er i nadverfællesskab med Folkekirken, og kunne derfor melde sig direkte ind i denne uden at  konvertere. Inden brylluppet blev hun dog konfirmeret af kgl. konfessionarius efter at have fået undervisning i den evangelisk-lutherske tro.

Hun formåede på kort tid at lære dansk til perfektion. Selv forklarede hun: "Det var min beslutning at lære sproget med det samme. Det ville have været forfærdeligt at stå op og tale engelsk ved et engagement eller takke nogen for noget. Det ville have været helt forkert. Dette er mit hjem, og så var der ingen anden mulighed". Om sproget sagde hun: "Jeg finder ikke grammatikken særlig svær, men udtalen kan være svær, da vi sluger nogle af vores ord. Det minder mig lidt om tysk, med glottalstoppet ... At sige noget med en opsving eller en nedsving kan give en ord en helt anden betydning". Dette samt hendes situationsfornemmelse og engagement i det danske samfund gjorde hende hurtigt populær i befolkningen. Dette afspejlede sig i "folkegaven", en indsamling til hende og prins Joakim i anledning af deres bryllup. Den skaffede ægteparret godt 13 millioner kroner, som gik til renovering af deres nye hjem på Schackenborg. 

Alexandra taler tillige engelsk og tysk samt kantonesisk, det sprog i den kinesiske sproggruppe der tales i Hongkong.

Alexandra har lagt navn til Alexandra-Skolen for skrædderi og konfektion, som har fået lov til at designe tøj til hende.

Børn i ægteskabet 
Sammen med prins Joachim fik hun to børn:

 Hans Excellence Grev Nikolai William Alexander Frederik (født den 28. august 1999)
 Hans Excellence Grev Felix Henrik Valdemar Christian (født den 22. juli 2002)

I modsætning til resten af kongehuset lod hun sine børn gå i almindelig børnehave. Hun lagde vægt på, at børnehaven behandlede hendes børn på lige fod med andre børn.

Skilsmissen 

Prins Joachim og prinsesse Alexandra blev separeret den 22. september 2004 og skilt den 8. april 2005.

Ved skilsmissen blev hun Hendes Højhed Prinsesse Alexandra – en titel og et prædikat, som hun måtte beholde, til hun indgik et nyt ægteskab.

På Dronningens fødselsdag en uge efter skilsmissen fik prinsesse Alexandra den 16. april 2005 tildelt den personlige titel Grevinde af Frederiksborg med plads i rangfølgens klasse I og det dertil hørende prædikat Hendes Excellence.

Da Grevinde Alexandra ikke længere er medlem af kongehuset, skal hun nu betale skat og moms. Hun modtager en særlig ydelse på ca. 1,9 mio. kr. om året (2007-niveau) resten af livet. Ydelsen har samme størrelse som det årpengebeløb, hun modtog som fraskilt prinsesse.

Ægteskab med Martin Jørgensen 
Alexandra blev den 3. marts 2007 gift med fotografen Martin Jørgensen. I forbindelse med brylluppet mistede hun sin prinsessetitel og højhedsprædikatet og er ikke længere medlem af kongehuset. Hun har sin personlige grevindetitel og er medlem af den danske adelsstand. Hendes fulde prædikat, navn og titel er Hendes Excellence Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg.

I 2007 fik Grevinde Alexandra sit første job, siden hun flyttede til Danmark i 1995. Grevinden er blevet bestyrelsesmedlem i medicinalfirmaet Ferring Pharmaceuticals' danske afdeling.

I september 2015 meddeltes det i en pressemeddelelse at parret skulle skilles.

Frasigelse af statsydelse 

Den 23. juni 2017 blev det offentliggjort, at Alexandra ville frasige sig sin årlige statsydelse fra juli 2020 i forbindelse med, at hendes yngste søn fylder 18 år. Kongehuset var ikke involveret i beslutningen. Ydelsen er ellers livsvarig og kan ikke fratages grevinden uden hendes eget personlige samtykke.

Protektioner 
Grevinde Alexandra er protektor for Dansk Blindesamfund, Dyrefondet, Fyrtøjet – Et kulturhus for Børn, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fobu, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Odense Zoo, Parkinsonforeningen, Randers Regnskov og Svenske Villa Fonden (opført 1888 til Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København, flyttet til Bernstorffparken, fredet 1987, kulturhus fra 1995), The English-Speaking Union of Denmark. 

Før brylluppet i 2007 opsagde Prinsesse Alexandra en række af sine tidligere protektioner, bl.a. for Dansk Landsforening for Laryngectomerede, Kniplings-Festivalen i Tønder og Alexandra-skolen i Frederikshavn.  Siden har Danmarks Radios Pigekor og Arken afsluttet samarbejdet, så Alexandra heller ikke længere er protektor for disse.

Tillidshverv 
Grevinde Alexandra er æresmedlem af København Zontaklub I, honorært medlem af Dansk Primula Klub og ærespræsident for UNICEF Danmark.

Officielle tillidshverv og optrædender 
I egenskab af prinsesse påtog hun sig en række officielle pligter:
som protektor for:
 Dansk UNICEF Komité
 Randers Regnskov
 Rehabiliteringscentret for Torturofre, Jylland, (RCT-Jylland)
 Ungdommens Røde Kors 
 Menighedernes Daginstitutioner, 
 Danmarks Radios Pigekor
 Mødrehjælpen
desuden:
 ærespræsident for UNICEF Danmark 

Den 27. marts 1999 åbnede hun en slangegård på 130 m2 med fritgående slanger i Randers Regnskov. 

I 2005 stod hun for indvielsen af en dansk fabrik, Flexa, i Suzhou nord for Shanghai i Kina.

Anetavle

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 30. juni 1964 – 17. november 1995: Frøken Alexandra Christina Manley 
18. november 1995 – 7. april 2005: Hendes Kongelige Højhed Alexandra Christina, prinsesse af Danmark 
 8. april 2005 – 15. april 2005: Hendes Højhed Alexandra Christina, prinsesse af Danmark
 16. april 2005 – 3. marts 2007: Hendes Højhed Alexandra Christina, prinsesse af Danmark, grevinde af Frederiksborg
3. marts 2007- nu; Hendes Excellence Alexandra Christina, grevinde af Frederiksborg

Dekorationer

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1995)

Diskografi 
Singler
 2018: "Wash Me Away"

Bøger 
 Angående Alex. Politikens Forlag 2007. Af Camilla Høy-Jensen og Johanne Pontoppidan Tuxen.
Mit lykkelige land. Politikens Forlag 2018. Af Grevinde Alexandra og Rikke Hyldgaard.

Noter

Eksterne kilder og henvisninger 

 Claus Bjørn: "Prinsesse med stjernekvalitet" (Kristeligt Dagblad, 29. juni 2004)
 Grevinde Alexandra af Frederiksborg (Årets fortællejulekalender 2015) 
 Biografi fra Politikens Forlag om Grevinde Alexandra 
 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Alexandra Christina Manley
 Lov om årpenge for prinsesse Alexandra

Personer fra Hongkong
Personer i Rangfølgens klasse 1
Grevinder fra Danmark
Sangere fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Selvbiografer fra Danmark